Amerikai Egyesült Államok
Albia (Iowa)
Albia (Kentucky)
Albia (New York)